

Geografia 
 Messico
 Molango de Escamilla – comune nello stato di Hidalgo
 Spagna
 Escamilla –  comune  nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Ana Escamilla – pallavolista spagnola, schiacciatrice
 Kevin Escamilla – calciatore messicano, centrocampista
 Itzan Escamilla – attore spagnolo
 Manuela Escamilla – attrice teatrale spagnola